Гохман (, , ) — еврейская фамилия.

 Гохман, Вениамин Максович (1918—1986) — советский экономико-географ, американист.
 Гохман (Лазарева), Екатерина Александровна (род. 1990) — российская и американская футболистка.
 Гохман, Елена Владимировна (1935—2010) — российский композитор.
 Гохман, Иржи (род. 1986) — чешский шоссейный и трековый велогонщик.
 Гохман, Хаим Иегудович (1851—1916) — русский математик и механик.
 Эстер Войджицки (род. 1941) — американский журналист, преподаватель.